Fischer Miklós (1885–1930) tanár, iskolaigazgató
Fischer Miklós (1893–1977) szakíró, közíró
 Fischer Miklós (?) szociológus